Эрвин Месарош (; 2 апреля 1877, Будапешт, — 21 мая 1940, там же) — австро-венгерский фехтовальщик венгерского происхождения, олимпийский чемпион.

Эрвин Месарош родился в 1877 году в Будапеште. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он стал обладателем золотой медали в командном первенстве на саблях и бронзовой — в личном первенстве.

Ссылки 
 

Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Фехтовальщики Венгрии